Muhrgraben ist ein Gewässername:

 Muhrgraben (Fautenbach), linker Zufluss des Fautenbachs nach Ziegelhütte, Stadt Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Muhre, Alternativname der Muhre (Havel), Bach im nördlichen Brandenburg
 Muhrgraben (Ohlsbach), rechter Zufluss des Ohlsbachs (zur Kinzig, zum Oberrhein) nach Ohlsbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Muhrgraben (Scheidgraben), rechter Zufluss des Scheidgrabens (zum Rheinniederungskanal) nördlich von Malghurst, Stadtteil Sasbachried, Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg